La notte del demonio (Night of the Demon) – film del 1957 diretto da Jacques Tourneur
 Night of the Demon – film del 1980 diretto da James C. Wasson
 Night of the Demon – album dei Demon del 1981

Pagine correlate 
 Night of the Demons